Премьера четвёртого сезона ситкома «Бруклин 9-9» состоялась 20 сентября 2016 года на американском телеканале Fox; заключительная серия сезона вышла в эфир 23 мая 2017 года. Четвёртый сезон состоял из 22 эпизодов.

Сюжет 
Джейку (Энди Сэмберг) и Холту (Андре Брауэр) пришлось стать участниками Программы по защите свидетелей, так как гангстер Джимми «Мясник» Фигис (Эрик Робертс) хочет их убить. Вскоре Фиггис раскрывает местоположение Перальты и Холта, и команде участка 9-9 приходится нарушить устав, чтобы спасти друзей и поймать преступника. В качестве наказания весь участок во главе с капитаном Холтом переводят работать в ночную смену. Однако новый дневной капитан Си Джей Стентли (Кен Марино) оказывается абсолютно некомпетентным, и после его увольнения команде вновь разрешают работать днём. Чарльз (Джо Ло Трульо) и Женевьев (Мэри Линн Райскаб) усыновляют мальчика из Латвии — Николая (Антонио Рауль Корбо). После ареста Фигиса Эдриан Пименто (Джейсон Мандзукас) возвращается в город и возобновляет свои отношения с Розой (Стефани Беатрис). Ребята тотчас же назначают день свадьбы, но в её день понимают, что им не стоит торопиться и нужно получше узнать друг друга. Джейк и Эми (Мелисса Фумеро) хотят жить вместе, но никак не могу выбрать, в чью квартиру им переехать. Поэтому, когда происходит массовый побег преступников из тюремного фургона, они решают заключить пари, согласно которому тот из них, кто поймает больше беглецов, и будет решать, в чьём доме они будут жить. Джина Челси Перетти попадает под автобус, но, к счастью, остаётся жива. Позже она оказывается беременной от одного из кузенов Бойла — Милтона (Райан Филлипп). Также Джине удаётся спасти участок от закрытия. Терри (Терри Крюс) становится жертвой предвзятого отношения из-за цвета своей кожи. Джейк и Роза конкурируют между собой за место в отряде их кумира — лейтенанта Хокинс (Джина Гершон), однако случайно им становится известно, что Хокинс — грязный полицейский. Чтобы скрыть эту информацию лейтенант подставляет Розу и Джейка при ограблении банка. Суд приговаривает их к 15 годам лишения свободы.

Актеры и персонажи

Основной состав 

 Энди Сэмберг — Джейк Перальта
 Стефани Беатрис — Роза Диас
 Терри Крюс — Терри Джеффордс
 Мелисса Фумеро — Эми Сантьяго
 Джо Ло Трульо — Чарльз Бойл
 Челси Перетти — Джина Линетти
 Андре Брауэр — Рэймонд Холт
 Дирк Блокер — Майкл Хичкок
 Джоэл Маккиннон Миллер — Норман Скалли

Второстепенный состав 
 Кен Марино — Си Джей Стентли
 Джейсон Мандзукас — Эдриан Пименто
 Джина Гершон — лейтенант Мелани Хокинс

Приглашенные звезды 
 Майя Рудольф — маршал Карен Хаас
 Реа Перлман — Эстелль
 Йорма Такконе — Тейлор
 Эстер Повитски — Эмили
 Джим О’Хэар — шериф Рейнольдс
 Эрик Робертс — Джимми «Мясник» Фигис
 Зоуи Дешанель — Джесс Дей
 Мэри Линн Райскаб — Женевьев
 Крэйг Робинсон — Даг Джуди
 Чарльз Бейкер — Джордж Джуди
 Нейтан Филлион — Марк Деверо
 Грег Джерманн — Гэри Лермакс
 Л. Скотт Колдуэлл — Лаверн
 Райан Филлипп — Милтон
 Брент Бриско — Мэттью Лэнгдон

Эпизоды

Реакция 
На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes четвёртый сезон «Бруклин 9-9» достиг 100 % «свежести» на основе 6 отзывов. На сайте Metacritic у четвёртого сезона 60 баллов из 100 на основе 1 отзыва.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

4
Телесезоны США 2016 года
Телесезоны США 2017 года